Павел Крузенштерн:
 Крузенштерн, Павел Иванович (1809—1881) — исследователь Коми края, сын И. Ф. Крузенштерна.
 Крузенштерн, Павел Карлович (1834—1892) — полковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Крузенштерн, Павел Павлович (1834—1871) — исследователь Арктики, внук И. Ф. Крузенштерна, сын П. И. Крузенштерна.